Чемпионат мира по футболу 1982 (, ) 12-й по счёту розыгрыш Кубка мира по футболу, финальная часть которого прошла с 13 июня по 11 июля 1982 года в Испании. В финальном турнире приняли участие 24 команды, чемпионом третий раз в истории стала сборная Италии, обыгравшая в финале сборную ФРГ. Лучшим бомбардиром и лучшим игроком стал нападающий итальянцев Паоло Росси.

Впервые в истории чемпионатов мира для определения победителя на стадии плей-офф команды пробивали серию пенальти: в знаменитом полуфинальном матче сборная ФРГ обыграла команду Франции. Ещё одним памятным матчем чемпионата стала сенсационная победа итальянцев над бразильцами, которые выиграли до этого 4 матча из 4, во втором групповом турнире, которая была добыта благодаря хет-трику Паоло Росси (3:2). Уникальным событием в истории Чемпионатов мира явилось то, что в ходе одного матча одной команде удалось забить другой двузначное количество голов: Венгрия — Сальвадор 10:1. В этом матче нападающий сборной Венгрии Ласло Кишш за 7 минут оформил самый быстрый хет-трик чемпионатов мира. Нападающий сборной Северной Ирландии Норман Уайтсайд стал самым молодым участником в истории финальных стадий чемпионатов мира, выйдя на поле в возрасте 17 лет и 41 дня. После матча первого этапа 2-й группы заключительного тура ФРГ-Австрия, называемый «Хихонский пакт о ненападении» ФИФА во избежание возможности договорных матчей приняла правило, по которому матчи заключительного тура на групповом этапе должны начинаться одновременно.

Выбор места проведения 
Испания была выбрана в качестве места проведения 6 июля 1966 года на Конгресса ФИФА в Лондоне. Там же определялись страны-организаторы турниров 1974 и 1978 годов. ФРГ и Испания, главные претенденты, договорились между собой, что Испания поддержит заявку немцев на 1974 год, а ФРГ испанцев на 1982 год.

Отборочный турнир 

Впервые в финальном турнире чемпионата мира принимало участие 24 сборные. Это позволило увеличить число участников из Азии и Африки. Впервые в турнире приняли участие Алжир, Камерун, Кувейт, Гондурас и Новая Зеландия.

Северная Ирландия прошла отбор впервые с 1958 года, Англия, СССР, Бельгия, Чехословакия и Сальвадор — с 1970 года.

Участники финального турнира 

АФК (1)
 
КАФ (2)
 
 
ОФК (1)
 

КОНКАКАФ (2)
 
 
КОНМЕБОЛ (4)
 
 
 
 

УЕФА (14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (хозяева)

Города и стадионы 
17 стадионов в 14 городах приняли матчи чемпионата мира. Больше всего матчей прошло в Барселоне: 5 матчей принял «Камп Ноу» и ещё три игры прошли на ныне снесённом стадионе «Саррия». В Мадриде прошли 7 игр турнира, включая финал. Из-за очень жаркой погоды матчи на севере Испании начинались в 17.15, а на юге Испании в 21.00 по местному времени.

После первого этапа выяснилось, что в Барселоне в группе А на «Камп Ноу» будут играть сборные СССР, Польши и Бельгии, а в группе С на «Саррии» более именитые сборные Бразилии, Аргентины и Италии. Возникла идея поменять стадионы групп А и С. В частности президент ФИФА Жоао Авеланж просил Оргкомитет чемпионата мира перенести матч Бразилия-Аргентина на «Камп Ноу». Из-за возражения представителей сборной Бельгии, Оргкомитет чемпионата мира оставил расписание игр без изменения.

Судьи 

АФК
  Ибрагим Юссеф Аль-Дой
  Чан Там Сун
  Авраам Кляйн
КАФ
  Бенджамин Двомо
  Юсеф Эль-Гуль
  Белаид Лакарн
ОФК
  Тони Бошкович
КОНКАКАФ
  Ромуло Мендес
  Дэвид Соча
  Луис Паулино Силес
  Марио Рубио Васкес

КОНМЕБОЛ
  Хильберто Аристисабаль
  Луис Барранкос
  Хуан Даниэль Кардельино
  Арналдо Сезар Коэльо
  Гастон Кастро
  Артуро Итурральде
  Энрике Лабо Реворедо
  Эктор Ортис
УЕФА
  Паоло Казарин
  Войтех Христов
  Чарльз Корвер
  Богдан Дочев
  Вальтер Эшвайлер
  Эрик Фредрикссон
  Бруно Галлер

  Антониу Гарриду
  Алойзи Яргуз
  Аугусто Ламо Кастильо
  Хеннинг Лунд-Сёренсен
  Дамир Матовинович
  Малколм Моффат
  Карой Палотаи
  Алексис Понне
  Адольф Прокоп
  Николае Райня
  Мирослав Ступар
  Мишель Вотро
  Боб Валентайн
  Клайв Уайт
  Франц Вёрер

Официальный мяч 

Как и на предыдущих чемпионатах мира, немецкая компания Adidas разработала официальный мяч турнира, получивший название Adidas Tango España. Представлял собой усовершенствованную версию ставшего на тот момент популярным Adidas Tango. Мяч отличался лучшей водостойкостью по сравнению со своим предшественником, у которого были не очень прочные швы, из-за чего мяч приходилось менять несколько раз за игру. Также в последний раз на чемпионате мира использовался мяч, изготовленный из натуральной кожи.

Составы

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Второй раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал 

В почётной ложе стадиона матч смотрели главы трёх европейских государств: король Испании Хуан Карлос, президент Италии Алессандро Пертини и канцлер ФРГ Гельмут Шмидт. Итальянских болельщиков на трибунах оказалось больше, чем немцев, к тому же за Италию болела испанская публика, освистывавшая каждое действие вратаря ФРГ Шумахера.

Итальянцы владели преимуществом на протяжении всего матча. Лидер сборной ФРГ Карл-Хайнц Румменигге вышел на поле с травмой, был полностью выключен из игры персонально опекавшим его Джузеппе Бергоми и заменён в середине второго тайма. Паоло Росси, забив шестой в чемпионате гол, обошёл Румменигге в споре бомбардиров. Капитан Италии Дино Дзофф стал первым в истории футболистом, выигравшим чемпионат мира в 40 лет.

Бомбардиры 
6 голов
  Паоло Росси

5 голов
  Карл-Хайнц Румменигге

4 гола

  Зико

  Збигнев Бонек

3 гола

  Фалькао

  Ласло Кишш
  Джерри Армстронг

  Ален Жиресс

2 гола

  Салах Ассад
  Вальтер Шахнер
  Брайан Робсон
  Тревор Фрэнсис
  Даниэль Бертони
  Диего Марадона
  Даниэль Пассарелла (1 пен.)
  Эдер
  Сержиньо
  Сократес
  Тибор Ньилаши
  Габор Пёлёшкеи
  Ласло Фазекаш
  Марко Тарделли
  Билли Хэмилтон
  Бернар Женгини
  Мишель Платини (1 пен.)
  Доминик Рошто
  Дидье Сикс
  Пьер Литтбарски
  Клаус Фишер
  Антонин Паненка (2 пен.)
  Джон Уорк

1 гол

  Ханс Кранкль
  Бруно Пеццай
  Райнольд Хинтермайер
  Лахдар Беллуми
  Тедж Бенсаула
  Рабах Маджер
  Пол Маринер
  Освальдо Ардилес
  Рамон Диас
  Эрвин Ванденберг
  Людо Кук
  Алекс Чернятински
  Жуниор
  Жозе Оскар Бернарди
  Йожеф Варга
  
  Йожеф Тот
  
  Эктор Селайя
  Хуан Гомес Гонсалес (пен.)
  Энрике Саура
  Хесус Мария Самора
  Роберто Лопес Уфарте (пен.)
  Алессандро Альтобелли
  Франческо Грациани
  Антонио Кабрини
  Бруно Конти
  
  Абдуллах аль-Булуши
  Фейсал ад-Дахиль
  
  Стив Самнер
  Рубен Торибио Диас
  
  Анджей Бунцоль
  Януш Купцевич
  Гжегож Лято
  Стефан Маевский
  Влодзимеж Смолярек
  Влодзимеж Циолек
  Анджей Шармах
  
  Сергей Балтача
  Андрей Баль
  Олег Блохин
  Юрий Гаврилов
  Хорен Оганесян
  Александр Чивадзе
  Рамаз Шенгелия
  Максим Боссис
  Рене Жирар
  Ален Курьоль
  
  Мариус Трезор
  Пауль Брайтнер
  Уве Райндерс
  Хорст Хрубеш
  
  
   (пен.)
  Стив Арчибальд
  Кенни Далглиш
  Джо Джордан
  Дэвид Нейри
  Джон Робертсон
  Грэм Сунесс
  Иван Гудель
  Владимир Петрович (пен.)

 Автогол
  Йозеф Бармош (в матче с Англией)

См. также 
 Инцидент с Шумахером и Баттистоном в полуфинале

Ссылки 
 FIFA World Cup  // FIFA.com
 Детали ЧМ-82 на RSSSF
 ЧМ-1982 («Через тернии к звёздам») на cup2002.ru
Полное видео матча Бразилия - СССР (14.06.1982) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча СССР - ШОТЛАНДИЯ (22.06.1982) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча ПОЛЬША - СССР (04.07.1982) на канале Юрия Гаврилова
Полное видео матча БЕЛЬГИЯ - СССР (01.07.1982) на канале Юрия Гаврилова

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 1982
1982